Buddensieg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Buddensieg (1893–1976), deutscher Schriftsteller, Herausgeber und Übersetzer
 Moritz Buddensieg (1815–1885), deutscher Politiker
 Robert Buddensieg (1817–1861), deutscher Theologe und Pädagoge 
 Tilmann Buddensieg (1928–2013), deutscher Kunsthistoriker
 Tobias Buddensieg (1955–2010), deutscher Fotograf